Список альбомов №1 в США в 2002 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 2002 году, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard).

История 
 6 недель в 2002 году был на №1 альбом «The Eminem Show» американского рэпера Эминема, самый продаваемый альбом 2002 года, количество проданных экземпляров в США к концу года составляло около 7,6 миллионов. На церемонии вручения премия «Грэмми 2003» альбом был номинирован в категории «Альбом Года» и стал третьим альбомом, принесшим Эминему награду «Лучший Рэп-Альбом». Он был сертифицирован 8-кратно Платиновым ассоциацией «RIAA», а тираж продаж в США составляет 9,9 млн. экземпляров. Общий тираж 22 млн. проданных копий по всему миру.

Список альбомов №1

Примечания

См. также 
2002 год в музыке

Ссылки 
Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 2002 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 2002 года